Bình Thắng (Bến Tre)
 Bình Thắng (Bình Phước)
 Bình Thắng (Dĩ An)